Amendola bzw. Améndola ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Amendola (* 1963), italienischer Schauspieler und Filmproduzent
 Danny Amendola (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ferruccio Amendola (1930–2001), italienischer Schauspieler
 Gina Amendola (1896–1968), italienische Schauspielerin
 Giorgio Amendola (1907–1980), italienischer Schriftsteller und Politiker
 Giovanni Amendola (1882–1926), italienischer Journalist und Politiker
 Giuseppe Amendola (1759–1808), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Guiscardo Améndola (1906–1972), uruguayischer bildender Künstler und Maler
 Mario Amendola (1910–1992), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Scott Amendola (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader
 Toni Amendola (* 1931), italienischer Schauspieler
 Tony Amendola (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Ugo Amendola (1917–1995), italienischer Komponist

Amendola ist der Name folgender Orte in Italien:
 Amendola, Ortsteil von Manfredonia, Apulien, mit dem dortigen Militärflugplatz Amendola
 Amendola, Ortsteil von Mirabella Eclano, Kampanien
 Amendola, Ortsteil von San Fili, Kalabrien
 Amendola, Ortsteil von San Marco in Lamis, Apulien
 Amendola, Ortsteil von Schio, Venetien
 Varco d’Amendola, Ortsteil von Castrovillari, Kalabrien
 Serra Amendola, Ortsteil von Tricarico, Basilikata

Siehe auch:
 Amandola
 Amendolara
 Ammendola